Жіноча індивідуальна гонка чемпіонату світу з  біатлону 2011 відбулася 9 березня 2011 в Ханти-Мансійську о 17:15 за місцевим часом. 

В гонці в зв'язку з хворобою не взяла участь росіянка Ольга Зайцева, лідер Кубка світу в цій дисципліні. В українській команді захворіла Оксана Хвостенко, і її замінили на Віту Семеренко, яка й здобула бронзову медаль. Сестра Віти, Валя Семеренко, мала шанси за відсутності Зайцевої поборотися за малий кришталевий глобус, але її випередила переможниця гонки Гелена Екгольм. Друге місце зайняла Тіна Бахманн.

Результати

Виноски 

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні